Printemps noir peut désigner : 
 le Printemps noir (Kabylie) en 2001
 le Printemps noir (Cuba) en 2003
 Printemps noir, recueil de nouvelles de Henry Miller publié en 1936